Mutua Madrid Open 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2015 z cyklu Mutua Madrid Open rozgrywany w dniach 3–10 maja 2015 roku w Madrycie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 4 185 405 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Hiszpanii